Herbert Kroll ist der Name folgender Personen:

* Herbert Kroll (Schauspieler) (1902–1985), deutscher Schauspieler und Rundfunkregisseur
 Herbert Kroll (Leichtathlet), deutscher Stabhochspringer 
 Herbert Kroll (Mineraloge) (* 1940), deutscher Mineraloge